BFL steht für:
 Birkenfelder Freie Liste im Gemeinderat der Verbandsgemeinde Birkenfeld
 Blue Funnel Line, ehemalige britische Reederei
 Buffalo Airways, kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

BfL steht für:
 Beauftragter für Luftaufsicht, der Vertreter der Landesluftfahrtbehörde an einem Flugplatz

Bfl steht für:
 Blockflöte
 Schwerentflammbarer Baustoff, Brandverhalten eines Baustoffes nach DIN EN 13501-1

bfl steht für:
 Banda-Ndélé, eine Banda-Sprache (Sprachcode nach ISO 639-3)
 Bassflöte
 bischöflich, in Bezeichnungen von kirchlichen Institutionen; siehe Bischof

BFL